Finalen av Europamästerskapet i fotboll 1968 spelades den 8 juni 1968 på Stadio Olimpico i Rom i Italien, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Första Matchen spelades mellan Italien och Jugoslavien på Stadio Olimpico in Rom och slutade 1-1. Italien vann sedan omspelsmatchen två dagar senare med 2–0, efter mål av Luigi Riva och Pietro Anastasi.

Matchdetaljer

Omspel

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Italien och Jugoslavien
Sportevenemang i Rom
Rom under 1900-talet